Sárvári István
 Sárvári István (1928 körül–1986) katonatiszt, vezérőrnagy
Sárváry István
 Sárvári István (1933–) hidrogeológiai mérnök
 Sárvári István (1975–) vállalkozásszervező közgazdász, a V-Híd Zrt. vezérigazgatója